Molekulska formula -{C21H21NO6}- se može odnositi na:

 Hidrastin
 Roeadin